La Leaders Cup 2023 è la 25ª Leaders Cup (la 9ª con il nome di Leaders Cup).

Squadre
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine del girone di andata della LNB Pro A 2022-2023.

Monaco
Boulogne-Levallois
Cholet
Digione

Bourg-en-Bresse
Le Mans
Limoges
Lyon-Villeurbanne

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate 
LNB Pro A 2022-2023

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2023
Leaders Cup